Film
Over the Moon (1939), een Britse film
Over the Moon (2020), een Amerikaans-Chinese computeranimatiefilm
Muziek
Over the Moon (Judie Tzuke), een livealbum uit 1997 van Judie Tzuke
Over the Moon (The Verlaines), een studioalbum uit 1997 van The Verlaines
Over the Moon (Di-rect), een studioalbum uit 2003 van Di-rect
Over the Moon (Ginny Blackmore), een studioalbum uit 2015 van Ginny Blackmore